Enrich ist der Familienname folgender Personen:

 Ramon Enrich (* 1968), katalanischer Maler und Bildhauer
 Sergi Enrich (* 1990), spanischer Fußballspieler